Kait kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kait (vid Åvensor, Korpo), 
 Kait (vid Maskinnamo, Korpo), 
 Kait (vid Lom, Korpo), 
 Kait, Nagu, Åboland,

Se även
Kaita
Kaito
Kaittu
Kaituu
Kaitsor

Robotskapade Finlandförgreningar